Leeder steht für:

 Leeder, Ortsteil der Gemeinde Fuchstal in Bayern

und ist der Familienname der folgenden Personen:

 Cyril Leeder (* 1959),  kanadischer Geschäftsmann und Eishockey-Funktionär 
 Frederick Leeder (* 1936), britischer Fußballspieler 
 Friedrich Leeder (1820–1878 Wien), deutschstämmiger Politiker in Österreich-Ungarn 
 Karen Leeder (* 1962), britische Germanistin, Autorin und Übersetzerin
 Karl Leeder (1817–1910), deutschstämmiger Politiker in Österreich-Ungarn 
 Mike Leeder (* 1968), britischer Regisseur, Produzent und Schauspieler 
 Sigurd Leeder (1902–1981), deutscher Tänzer, Choreograf und Tanzpädagoge